Фода () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фода, Фараг (1946—1992) — египетский колумнист, писатель и правозащитник.
 Фода, Франко (род. 1966) — немецкий футболист, защитник.